Les élections générales de 1968 au Guyana ont été tenues le  au Guyana.

Représentation des femmes 
Sur les 212 candidats proposés par les partis en lice pour les élections, seules 29, soit un peu moins de , sont des femmes.

Notes et références 

Élection au Guyana
Élection en Amérique en 1968